A 31 118-as számú mellékút egy rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz Pest megyében.

Nyomvonala
A 20,800-as kilométerszelvénye közelében ágazik ki a 311-es főútból, amely itt Tápiószőlős lakott területének keleti szélén halad, észak-déli irányban. Kelet felé indul; az ellenkező irányban ugyanitt ágazik ki a település főútjának számító 31 115-ös út. Nem sokkal a kiágazását követően délkeleti irányt vesz; 2,3 kilométer megtétele után lép át Újszilvás területére, és nem sokkal arrébb eléri a falu első házait is; onnantól a község lakott területének déli szélén halad végig. A végpontjánál egy buszfordulóban ér véget. Ott ágazik ki belőle északkelet felé a falu tulajdonképpeni főútjának számító Alkotmány utca, amelynek másik végpontja a település északi szélén végighúzódó 3119-es út és az abba beletorkolló 3121-es út körforgalmában van, de valami miatt az nem számít országos közútnak.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 4,080 kilométer.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 6.

Jegyzetek

31118